Чемпіонат Угорщини з футболу 1972—1973 — 71-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вп'яте поспіль здобув Уйпешт Дожа.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Вашаш взяв участь у Кубку володарів кубків 1973—1974 як переможець Кубку Угорщини 1972—1973.
3. Після закінчення сезону клуб Печ Дожа змінив назву на Печ Мункаш.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1972—1973
Угорщина
Угорщина
1972 в угорському спорті
1973 в угорському спорті